Населені пункти в Білорусі:

Вітебська область:
 Вовківщина — село в Глибоцькому районі
 Вовківщина — село в Міорському районі
 Вовківщина — село в Шарковщинському районі
Гродненська область:
 Вовківщина — село в Ошмянському районі
Могилівська область:
 Вовківщина — село в Горецькому районі
 Вовківщина — село в Круглянському районі
Мінська область:
 Вовківщина — село в Воложинському районі
 Вовківщина — село в Мінському районі
 Вовківщина — село в Молодечненському районі